Le tournoi de Sutton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Joyce Barclay.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Joyce Barclay.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sutton
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Sutton
Tennis en Angleterre en 1971
Tennis en avril 1971
Tennis en mai 1971